Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2017 – 69. sezon w historii MMŚ. W poprzednim sezonie najlepszym zawodnikiem klasy MotoGP był Hiszpan Marc Márquez. Mistrzem Moto2 został Francuz, Johann Zarco, który od tego sezonu będzie zawodnikiem MotoGP. Natomiast zwycięzcą kategorii Moto3 został zawodnik z RPA Brad Binder, który od tego sezonu będzie występował w Moto2.

Tytuł najlepszego kierowcy najwyższej klasy wyścigowej pozostał w Hiszpanii. Ponownie został nim Marc Márquez, który zdobył tytuł po raz czwarty w klasie MotoGP i szósty w karierze (wliczając Moto2 i Moto3). Marquez objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej po trzynastej rundzie, która odbyła się w San Marino i nie oddał prowadzenia aż do końca. Tytuł zapewnił sobie w ostatnim wyścigu sezonu w Walencji, kiedy to Andrea Dovizioso nie ukończył wyścigu. Wicemistrzem został właśnie Włoch Andrea Dovizioso, który przegrał tytuł o 37 punktów. Trzecie miejsce zajął też Hiszpan, ale tym razem był to Maverick Viñales ze stratą 68 punktów do swego rodaka, zwyciężając w trzech wyścigach. W klasyfikacji konstruktorów mistrzostwo obroniła Honda z 36 punktami przewagi nad drugim zespołem Yamaha.

W Moto2 sezon zdominował Włoch, Franco Morbidelli, który wygrał 8 wyścigów i 12 razy stawał na podium i o 65 punktów wyprzedził drugiego Szwajcara Thomas Lüthi i o kolejne 2 punkty Portugalczyka Miguela Oliveira, który wygrał 3 wyścigi z rzędu. Tytuł zapewnił sobie w przed ostatniej rundzie w Malezji. W klasyfikacji konstruktorów wygrał Kalex.

W klasie Moto3 tytuł zapewnił sobie Hiszpan Joan Mir w Australii na dwa wyścigi przed końcem sezonu. Wyprzedził o 93 punkty Włocha Romano Fenati'ego, a podium uzupełnił również Hiszpan Aron Canet, który 3-krotnie zwyciężał w Jerez, w Assen i w Silverstone ze stratą 142 punktów. W klasyfikacji konstruktorów wygrała Honda.

Nagrody dla zwycięzców zostały tradycyjnie przyznane podczas FIM Gala Ceremony, która odbyła się w Jerez de la Frontera.

Kalendarz

Lokalizacja torów

Punktacja 
Punkty przyznawane są piętnastu zawodnikom, którzy jako pierwsi przekroczyli linię mety.

Listy startowe

MotoGP

Moto2

Moto3

Wyniki

Klasyfikacja zawodników

Przypisy 

!